McSweeney ist der Familienname folgender Personen:

 Mary Ann McSweeney (* 1962), US-amerikanische Musikerin
 Miles Benjamin McSweeney (1855–1921), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von South Carolina

Sonstiges:
 McSweeney Point, Landspitze an der Shackleton-Küste der Ross Dependency, Antarktika